Una famiglia in giallo – miniserie televisiva, regia di Luciano Odorisio (1991)
 Una famiglia in giallo – serie televisiva, regia di Alberto Simone (2005)